Isarau oder Isarauen, bezeichnet:

 allgemein eine Flussniederung des Flusses Isar

Grünflächen: (flussabwärts)

 das Naturschutzgebiet Isarauen zwischen Bad Tölz und Schäftlarn
 das Landschaftsschutzgebiet Isarauen in München
 die Obere Isarau in München
 die Mittlere Isarau in Garching 
 die Untere Isarau in Ismaning und Hallbergmoos
 das Naturschutzgebiet Isarauen zwischen Hangenham und Moosburg
 Naturschutzgebiet Isarauen bei Goben
 Naturschutzgebiet Isarauen/Pupplinger Au

Orte:
 Isarau (Aholming), Ortsteil der Gemeinde Aholming, Landkreis Deggendorf, Bayern